El Rec de la Torre és un canal de regatge del terme municipal de la Torre d'Elna, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

Neix en el costat de ponent del poble de la Torre d'Elna i discorre cap a llevant pel sud i sud-est del poble. Més de la meitat est del seu curs és termenal entre Elna i la Torre d'Elna, primer, i Elna i Sant Cebrià de Rosselló, després, fins que, ja a prop del mar, entra totalment en el segon terme esmentat.

Bibliografia

Referències 

Torre, rec de la
Torre, rec de la
Torre, rec de la
Canals de Catalunya
Canals de França